Onyschkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Onyschkiwzi (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Onyschkiwzi (Schumsk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk
 Onyschkiwzi (Schepetiwka), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka